Isabel Clara de Habsburgo (en alemán Isabella Clara von Österreich), (Innsbruck, 12 de agosto de 1629 - Mantua, 24 de febrero de 1685), hija de Leopoldo V de Habsburgo y de su esposa Claudia de Médici.

Biografía 
Se casó el 7 de noviembre de 1649 con Carlos II de Gonzaga-Nevers, quien se convirtió en Duque de Mantua y del Montferrato. La alianza entre los Gonzaga y los Habsburgo fue doblemente sellada por este matrimonio, y por el matrimonio de la hermana de Carlos Leonor, con el Emperador Fernando III.

Gracias a estas alianza, Carlos logró erradicar a los franceses de su corte pero estableciendo con Luis XIV el compromiso que el Montferrato no pasaría a manos españolas, si no que quedaría en poder de los Gonzaga.

Isabel y Carlos tuvieron un solo hijo, Fernando Carlos, y Carlos mantenía una amante fija llamada Margarita della Rovere. 

Carlos murió joven, en agosto de 1665. Muchas hipótesis se especulan sobre su muerte, los historiadores contemporáneos y los inmediatamente sucesivos sospechaban de envenenamiento por parte de Isabel y su amante, el Conde Carlos Bulgarini. Otras fuentes piensan que se debió a una intoxicación causada por alguno de los brebajes afrodisíacos que Carlos consumía para aumentar su vigor.

Al ser su hijo menor de edad asumió ella misma la regencia en conjunto con el Conde Bulgarini. Fernando Carlos asumió con plenos poderes en 1670 y al año siguiente, bajo el consejo de su madre, se casó con Ana Isabel Gonzaga de la rama de los Guastalla. Este matrimonio le permite al morir su suegro, heredar Luzzara y Reggiolo.

Terminada su tarea como regente, Isabel se retiró a la vida privada en el Palacio Goito y en 1671 por orden del Emperador entró en el Convento de Santa Úrsula donde se queda hasta su muerte.

Ancestros

Notas

Enlaces externos 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII
Nacidos en Innsbruck
Fallecidos en Mantua
Duquesas consortes de Mantua